Ammering steht für
 Ernst Ammering (* 1947), österreichischer Buchbinder, Verleger und Galerist
 Ammering, ein Ortsteil der Gemeinde Neustadt (Wied) in Rheinland-Pfalz
 Ammering (), ein Berg im Dunkelsteinerwald

Siehe auch:
 Amering